Di seguito una lista di asteroidi dal numero 27001 al 28000 con data di scoperta e scopritore.

27001-27100 

|-
| 27001 -
| 
| 22 febbraio 1998
| NEAT
|-
| 27002 -
| 
| 23 febbraio 1998
| D. J. Tholen, R. J. Whiteley
|-
| 27003 Katoizumi
| 
| 21 febbraio 1998
| A. Nakamura
|-
| 27004 Violetaparra
| 
| 27 febbraio 1998
| ODAS
|-
| 27005 Dariaguidetti
| 
| 27 febbraio 1998
| G. Forti, M. Tombelli
|-
| 27006 -
| 
| 2 marzo 1998
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 27007 -
| 
| 21 marzo 1998
| Spacewatch
|-
| 27008 -
| 
| 20 marzo 1998
| C. B. Luginbuhl
|-
| 27009 -
| 
| 25 marzo 1998
| ODAS
|-
| 27010 -
| 
| 26 marzo 1998
| NEAT
|-
| 27011 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 27012 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 27013 -
| 
| 20 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 27014 -
| 
| 31 marzo 1998
| LINEAR
|-
| 27015 -
| 
| 19 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 27016 -
| 
| 21 aprile 1998
| LINEAR
|-
| 27017 -
| 1998 JX
| 1 maggio 1998
| NEAT
|-
| 27018 -
| 
| 23 maggio 1998
| LINEAR
|-
| 27019 -
| 
| 24 giugno 1998
| LINEAR
|-
| 27020 -
| 
| 26 luglio 1998
| E. W. Elst
|-
| 27021 -
| 
| 26 luglio 1998
| E. W. Elst
|-
| 27022 -
| 
| 17 agosto 1998
| LINEAR
|-
| 27023 Juuliamoreau
| 
| 20 agosto 1998
| LONEOS
|-
| 27024 -
| 
| 30 agosto 1998
| Spacewatch
|-
| 27025 -
| 
| 24 agosto 1998
| LINEAR
|-
| 27026 -
| 
| 24 agosto 1998
| LINEAR
|-
| 27027 -
| 
| 28 agosto 1998
| LINEAR
|-
| 27028 -
| 
| 28 agosto 1998
| LINEAR
|-
| 27029 -
| 
| 25 agosto 1998
| E. W. Elst
|-
| 27030 -
| 
| 25 agosto 1998
| E. W. Elst
|-
| 27031 -
| 
| 14 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 27032 Veazey
| 
| 15 settembre 1998
| LONEOS
|-
| 27033 -
| 
| 14 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 27034 -
| 
| 14 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 27035 -
| 
| 14 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 27036 -
| 
| 14 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 27037 -
| 
| 14 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 27038 -
| 
| 14 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 27039 -
| 
| 14 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 27040 -
| 
| 14 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 27041 -
| 
| 14 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 27042 -
| 
| 14 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 27043 -
| 
| 14 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 27044 -
| 
| 14 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 27045 -
| 
| 14 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 27046 -
| 
| 14 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 27047 Boisvert
| 
| 14 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 27048 Jangong
| 
| 14 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 27049 Kraus
| 
| 18 settembre 1998
| R. A. Tucker
|-
| 27050 Beresheet
| 
| 17 settembre 1998
| LONEOS
|-
| 27051 -
| 
| 16 settembre 1998
| Spacewatch
|-
| 27052 Katebush
| 
| 21 settembre 1998
| ODAS
|-
| 27053 -
| 
| 17 settembre 1998
| Višnjan Observatory
|-
| 27054 Williamgoddard
| 
| 18 settembre 1998
| LONEOS
|-
| 27055 -
| 
| 24 settembre 1998
| CSS
|-
| 27056 Ginoloria
| 
| 26 settembre 1998
| P. G. Comba
|-
| 27057 -
| 
| 26 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 27058 -
| 
| 21 settembre 1998
| Spacewatch
|-
| 27059 -
| 
| 21 settembre 1998
| Spacewatch
|-
| 27060 -
| 
| 21 settembre 1998
| Spacewatch
|-
| 27061 Wong
| 
| 16 settembre 1998
| LONEOS
|-
| 27062 Brookeminer
| 
| 17 settembre 1998
| LONEOS
|-
| 27063 Richardmontano
| 
| 17 settembre 1998
| LONEOS
|-
| 27064 -
| 
| 20 settembre 1998
| E. W. Elst
|-
| 27065 -
| 
| 20 settembre 1998
| E. W. Elst
|-
| 27066 -
| 
| 20 settembre 1998
| E. W. Elst
|-
| 27067 -
| 
| 20 settembre 1998
| E. W. Elst
|-
| 27068 -
| 
| 21 settembre 1998
| E. W. Elst
|-
| 27069 -
| 
| 21 settembre 1998
| E. W. Elst
|-
| 27070 -
| 
| 26 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 27071 Rangwala
| 
| 26 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 27072 Aggarwal
| 
| 26 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 27073 -
| 
| 26 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 27074 Etatolia
| 
| 26 settembre 1998
| LINEAR
|-
| 27075 -
| 
| 18 settembre 1998
| E. W. Elst
|-
| 27076 -
| 
| 20 settembre 1998
| E. W. Elst
|-
| 27077 -
| 
| 13 ottobre 1998
| ODAS
|-
| 27078 -
| 
| 15 ottobre 1998
| K. Korlević
|-
| 27079 Vsetín
| 
| 15 ottobre 1998
| P. Pravec
|-
| 27080 -
| 
| 14 ottobre 1998
| K. Korlević
|-
| 27081 -
| 
| 15 ottobre 1998
| K. Korlević
|-
| 27082 Donaldson-Hanna
| 
| 10 ottobre 1998
| LONEOS
|-
| 27083 Alethialittle
| 
| 11 ottobre 1998
| LONEOS
|-
| 27084 Heidilarson
| 
| 14 ottobre 1998
| LONEOS
|-
| 27085 -
| 
| 19 ottobre 1998
| T. Stafford
|-
| 27086 Italicobrass
| 
| 20 ottobre 1998
| Farra d'Isonzo
|-
| 27087 Tillmannmohr
| 
| 24 ottobre 1998
| J. Tichá, M. Tichý
|-
| 27088 Valmez
| 
| 22 ottobre 1998
| P. Pravec
|-
| 27089 -
| 
| 23 ottobre 1998
| K. Korlević
|-
| 27090 -
| 
| 25 ottobre 1998
| T. Kobayashi
|-
| 27091 Alisonbick
| 
| 28 ottobre 1998
| LINEAR
|-
| 27092 -
| 
| 30 ottobre 1998
| K. Korlević
|-
| 27093 -
| 
| 30 ottobre 1998
| K. Korlević
|-
| 27094 Salgari
| 
| 25 ottobre 1998
| U. Munari, F. Castellani
|-
| 27095 Girardiwanda
| 
| 25 ottobre 1998
| U. Munari, F. Castellani
|-
| 27096 Jelenalane
| 
| 18 ottobre 1998
| LONEOS
|-
| 27097 -
| 
| 18 ottobre 1998
| E. W. Elst
|-
| 27098 Bocarsly
| 
| 28 ottobre 1998
| LINEAR
|-
| 27099 Xiaoyucao
| 
| 28 ottobre 1998
| LINEAR
|-
| 27100 -
| 
| 12 novembre 1998
| T. Kobayashi
|}

27101-27200 

|-
| 27101 Wenyucao
| 
| 10 novembre 1998
| LINEAR
|-
| 27102 Emilychen
| 
| 10 novembre 1998
| LINEAR
|-
| 27103 Sungwoncho
| 
| 10 novembre 1998
| LINEAR
|-
| 27104 -
| 
| 10 novembre 1998
| LINEAR
|-
| 27105 Clarkben
| 
| 10 novembre 1998
| LINEAR
|-
| 27106 Jongoldman
| 
| 10 novembre 1998
| LINEAR
|-
| 27107 Michelleabi
| 
| 10 novembre 1998
| LINEAR
|-
| 27108 Bryanhe
| 
| 10 novembre 1998
| LINEAR
|-
| 27109 -
| 
| 15 novembre 1998
| CSS
|-
| 27110 Annemaryvonne
| 
| 11 novembre 1998
| ODAS
|-
| 27111 -
| 
| 12 novembre 1998
| S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 27112 -
| 
| 12 novembre 1998
| S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 27113 -
| 
| 14 novembre 1998
| LINEAR
|-
| 27114 Lukasiewicz
| 
| 19 novembre 1998
| P. G. Comba
|-
| 27115 -
| 
| 19 novembre 1998
| T. Kobayashi
|-
| 27116 -
| 
| 19 novembre 1998
| T. Kobayashi
|-
| 27117 -
| 
| 19 novembre 1998
| T. Kobayashi
|-
| 27118 -
| 
| 25 novembre 1998
| T. Kobayashi
|-
| 27119 -
| 
| 25 novembre 1998
| T. Kobayashi
|-
| 27120 Isabelhawkins
| 
| 28 novembre 1998
| I. P. Griffin
|-
| 27121 Joardar
| 
| 21 novembre 1998
| LINEAR
|-
| 27122 -
| 
| 21 novembre 1998
| LINEAR
|-
| 27123 Matthewlam
| 
| 21 novembre 1998
| LINEAR
|-
| 27124 -
| 
| 29 novembre 1998
| F. B. Zoltowski
|-
| 27125 Siyilee
| 
| 18 novembre 1998
| LINEAR
|-
| 27126 Bonnielei
| 
| 18 novembre 1998
| LINEAR
|-
| 27127 -
| 
| 25 novembre 1998
| LINEAR
|-
| 27128 -
| 
| 28 novembre 1998
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 27129 -
| 
| 7 dicembre 1998
| ODAS
|-
| 27130 Dipaola
| 
| 8 dicembre 1998
| A. Boattini, M. Tombelli
|-
| 27131 -
| 
| 9 dicembre 1998
| T. Kobayashi
|-
| 27132 Ježek
| 
| 11 dicembre 1998
| P. Pravec, L. Šarounová
|-
| 27133 -
| 
| 14 dicembre 1998
| K. Korlević
|-
| 27134 -
| 
| 13 dicembre 1998
| T. Kobayashi
|-
| 27135 -
| 
| 15 dicembre 1998
| LINEAR
|-
| 27136 -
| 
| 14 dicembre 1998
| LINEAR
|-
| 27137 -
| 
| 14 dicembre 1998
| LINEAR
|-
| 27138 -
| 
| 14 dicembre 1998
| LINEAR
|-
| 27139 -
| 
| 14 dicembre 1998
| LINEAR
|-
| 27140 -
| 
| 14 dicembre 1998
| LINEAR
|-
| 27141 Krystleleung
| 
| 14 dicembre 1998
| LINEAR
|-
| 27142 -
| 
| 13 dicembre 1998
| Spacewatch
|-
| 27143 -
| 
| 14 dicembre 1998
| LINEAR
|-
| 27144 -
| 
| 14 dicembre 1998
| LINEAR
|-
| 27145 -
| 
| 15 dicembre 1998
| LINEAR
|-
| 27146 -
| 
| 16 dicembre 1998
| LINEAR
|-
| 27147 Mercedessosa
| 
| 17 dicembre 1998
| ODAS
|-
| 27148 -
| 
| 17 dicembre 1998
| ODAS
|-
| 27149 -
| 
| 17 dicembre 1998
| T. Kobayashi
|-
| 27150 Annasante
| 
| 16 dicembre 1998
| Osservatorio San Vittore
|-
| 27151 -
| 
| 17 dicembre 1998
| K. Korlević
|-
| 27152 -
| 
| 21 dicembre 1998
| T. Kobayashi
|-
| 27153 -
| 
| 21 dicembre 1998
| T. Kobayashi
|-
| 27154 -
| 
| 22 dicembre 1998
| T. Kobayashi
|-
| 27155 -
| 
| 22 dicembre 1998
| Spacewatch
|-
| 27156 -
| 
| 21 dicembre 1998
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 27157 -
| 
| 25 dicembre 1998
| K. Korlević
|-
| 27158 Benedetti-Rossi
| 
| 27 dicembre 1998
| LONEOS
|-
| 27159 -
| 
| 6 gennaio 1999
| K. Korlević
|-
| 27160 -
| 
| 11 gennaio 1999
| T. Kobayashi
|-
| 27161 -
| 
| 11 gennaio 1999
| T. Kobayashi
|-
| 27162 -
| 
| 8 gennaio 1999
| LINEAR
|-
| 27163 -
| 
| 9 gennaio 1999
| K. Korlević
|-
| 27164 -
| 
| 9 gennaio 1999
| K. Korlević
|-
| 27165 -
| 
| 10 gennaio 1999
| K. Korlević
|-
| 27166 -
| 
| 12 gennaio 1999
| F. B. Zoltowski
|-
| 27167 -
| 
| 14 gennaio 1999
| K. Korlević
|-
| 27168 -
| 
| 14 gennaio 1999
| K. Korlević
|-
| 27169 Annelabruzzo
| 
| 14 gennaio 1999
| LONEOS
|-
| 27170 -
| 
| 14 gennaio 1999
| Spacewatch
|-
| 27171 -
| 
| 15 gennaio 1999
| Spacewatch
|-
| 27172 Brucekosaveach
| 
| 15 gennaio 1999
| LONEOS
|-
| 27173 -
| 
| 18 gennaio 1999
| Kleť
|-
| 27174 -
| 
| 19 gennaio 1999
| Črni Vrh
|-
| 27175 -
| 
| 18 gennaio 1999
| T. Kobayashi
|-
| 27176 -
| 
| 19 gennaio 1999
| K. Korlević
|-
| 27177 -
| 
| 19 gennaio 1999
| K. Korlević
|-
| 27178 Quino
| 
| 21 gennaio 1999
| ODAS
|-
| 27179 -
| 
| 23 gennaio 1999
| K. Korlević
|-
| 27180 -
| 
| 7 febbraio 1999
| T. Kobayashi
|-
| 27181 -
| 
| 7 febbraio 1999
| T. Kobayashi
|-
| 27182 -
| 
| 8 febbraio 1999
| F. Uto
|-
| 27183 -
| 
| 10 febbraio 1999
| F. B. Zoltowski
|-
| 27184 Ciabattari
| 
| 8 febbraio 1999
| S. Donati
|-
| 27185 -
| 
| 10 febbraio 1999
| LINEAR
|-
| 27186 -
| 
| 10 febbraio 1999
| LINEAR
|-
| 27187 -
| 
| 10 febbraio 1999
| LINEAR
|-
| 27188 -
| 
| 10 febbraio 1999
| LINEAR
|-
| 27189 -
| 
| 10 febbraio 1999
| LINEAR
|-
| 27190 -
| 
| 10 febbraio 1999
| LINEAR
|-
| 27191 -
| 
| 10 febbraio 1999
| LINEAR
|-
| 27192 Selenali
| 
| 12 febbraio 1999
| LINEAR
|-
| 27193 -
| 
| 12 febbraio 1999
| LINEAR
|-
| 27194 Jonathanli
| 
| 12 febbraio 1999
| LINEAR
|-
| 27195 -
| 
| 12 febbraio 1999
| LINEAR
|-
| 27196 -
| 
| 12 febbraio 1999
| LINEAR
|-
| 27197 Andrewliu
| 
| 12 febbraio 1999
| LINEAR
|-
| 27198 -
| 
| 12 febbraio 1999
| LINEAR
|-
| 27199 -
| 
| 12 febbraio 1999
| LINEAR
|-
| 27200 -
| 
| 12 febbraio 1999
| LINEAR
|}

27201-27300 

|-
| 27201 -
| 
| 12 febbraio 1999
| LINEAR
|-
| 27202 -
| 
| 12 febbraio 1999
| LINEAR
|-
| 27203 -
| 
| 12 febbraio 1999
| LINEAR
|-
| 27204 -
| 
| 12 febbraio 1999
| LINEAR
|-
| 27205 -
| 
| 12 febbraio 1999
| LINEAR
|-
| 27206 -
| 
| 12 febbraio 1999
| LINEAR
|-
| 27207 -
| 
| 10 febbraio 1999
| LINEAR
|-
| 27208 Jennyliu
| 
| 12 febbraio 1999
| LINEAR
|-
| 27209 -
| 
| 12 febbraio 1999
| LINEAR
|-
| 27210 -
| 
| 12 febbraio 1999
| LINEAR
|-
| 27211 -
| 
| 12 febbraio 1999
| LINEAR
|-
| 27212 -
| 
| 12 febbraio 1999
| LINEAR
|-
| 27213 -
| 
| 12 febbraio 1999
| LINEAR
|-
| 27214 -
| 
| 12 febbraio 1999
| LINEAR
|-
| 27215 -
| 
| 11 febbraio 1999
| LINEAR
|-
| 27216 -
| 
| 9 febbraio 1999
| Spacewatch
|-
| 27217 Mattieharrington
| 
| 14 febbraio 1999
| LONEOS
|-
| 27218 -
| 
| 18 febbraio 1999
| NEAT
|-
| 27219 -
| 1999 EL
| 9 marzo 1999
| T. Stafford
|-
| 27220 -
| 
| 19 marzo 1999
| LINEAR
|-
| 27221 -
| 
| 19 marzo 1999
| LINEAR
|-
| 27222 -
| 
| 19 marzo 1999
| LINEAR
|-
| 27223 -
| 
| 7 aprile 1999
| Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 27224 Telus
| 
| 10 aprile 1999
| LONEOS
|-
| 27225 -
| 
| 15 aprile 1999
| LINEAR
|-
| 27226 -
| 
| 15 aprile 1999
| LINEAR
|-
| 27227 McAdam
| 
| 7 aprile 1999
| LONEOS
|-
| 27228 -
| 
| 9 maggio 1999
| K. Korlević
|-
| 27229 -
| 
| 10 maggio 1999
| LINEAR
|-
| 27230 -
| 
| 10 maggio 1999
| LINEAR
|-
| 27231 -
| 
| 10 maggio 1999
| LINEAR
|-
| 27232 -
| 
| 13 maggio 1999
| LINEAR
|-
| 27233 Mahajan
| 
| 13 luglio 1999
| LINEAR
|-
| 27234 -
| 
| 6 settembre 1999
| CSS
|-
| 27235 -
| 
| 7 settembre 1999
| LINEAR
|-
| 27236 Millermatt
| 
| 7 settembre 1999
| LINEAR
|-
| 27237 -
| 
| 8 settembre 1999
| LINEAR
|-
| 27238 Keenanmonks
| 
| 9 settembre 1999
| LINEAR
|-
| 27239 O'Dorney
| 
| 8 settembre 1999
| LINEAR
|-
| 27240 Robhall
| 
| 12 ottobre 1999
| LONEOS
|-
| 27241 Sunilpai
| 
| 2 ottobre 1999
| LINEAR
|-
| 27242 -
| 
| 1 ottobre 1999
| CSS
|-
| 27243 -
| 
| 28 ottobre 1999
| CSS
|-
| 27244 Parthasarathy
| 
| 3 novembre 1999
| LINEAR
|-
| 27245 -
| 
| 14 novembre 1999
| LINEAR
|-
| 27246 -
| 
| 2 novembre 1999
| CSS
|-
| 27247 -
| 
| 5 novembre 1999
| CSS
|-
| 27248 Schristensen
| 
| 12 novembre 1999
| LONEOS
|-
| 27249 -
| 
| 28 novembre 1999
| S. Sposetti
|-
| 27250 -
| 1999 XB
| 1 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 27251 -
| 
| 5 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 27252 -
| 
| 5 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 27253 Graceleanor
| 
| 6 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 27254 Shubhrosaha
| 
| 6 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 27255 -
| 
| 6 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 27256 -
| 
| 6 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 27257 Tang-Quan
| 
| 6 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 27258 Chelseavoss
| 
| 7 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 27259 -
| 
| 13 dicembre 1999
| C. W. Juels
|-
| 27260 -
| 
| 8 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 27261 Yushiwang
| 
| 8 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 27262 -
| 
| 12 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 27263 Elainezhou
| 
| 12 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 27264 Frankclayton
| 
| 12 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 27265 Toddgonzales
| 
| 4 dicembre 1999
| LONEOS
|-
| 27266 -
| 1999 YH
| 16 dicembre 1999
| LINEAR
|-
| 27267 Wiberg
| 
| 28 dicembre 1999
| J. V. McClusky
|-
| 27268 -
| 
| 31 dicembre 1999
| T. Kobayashi
|-
| 27269 Albinocarbognani
| 
| 3 gennaio 2000
| M. Tombelli, A. Boattini
|-
| 27270 Guidotti
| 
| 2 gennaio 2000
| L. Tesi, G. Cattani
|-
| 27271 -
| 
| 3 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27272 -
| 
| 3 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27273 -
| 
| 3 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27274 -
| 
| 3 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27275 -
| 
| 4 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27276 Davidblack
| 
| 4 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27277 Pattybrown
| 
| 4 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27278 -
| 
| 4 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27279 Boburan
| 
| 4 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27280 Manettedavies
| 
| 4 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27281 -
| 
| 4 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27282 Deborahday
| 
| 5 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27283 -
| 
| 5 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27284 Billdunbar
| 
| 4 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27285 -
| 
| 4 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27286 Adedmondson
| 
| 5 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27287 Garbarino
| 
| 5 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27288 Paulgilmore
| 
| 5 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27289 Myrahalpin
| 
| 5 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27290 -
| 
| 5 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27291 Greghansen
| 
| 5 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27292 -
| 
| 5 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27293 -
| 
| 4 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27294 -
| 
| 5 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27295 -
| 
| 5 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27296 Kathyhurd
| 
| 5 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27297 -
| 
| 5 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27298 -
| 
| 7 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27299 -
| 
| 3 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27300 -
| 
| 8 gennaio 2000
| LINEAR
|}

27301-27400 

|-
| 27301 Joeingalls
| 
| 6 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27302 Jeankobis
| 
| 7 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27303 Leitner
| 
| 7 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27304 -
| 
| 8 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27305 -
| 
| 10 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27306 -
| 
| 10 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27307 -
| 
| 8 gennaio 2000
| Spacewatch
|-
| 27308 -
| 
| 3 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27309 Serenamccalla
| 
| 4 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27310 -
| 
| 5 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27311 Shannongonzales
| 
| 5 gennaio 2000
| LONEOS
|-
| 27312 Sconantgilbert
| 
| 6 gennaio 2000
| LONEOS
|-
| 27313 -
| 
| 7 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27314 Janemcdonald
| 
| 2 gennaio 2000
| LINEAR
|-
| 27315 -
| 2000 BC
| 16 gennaio 2000
| K. Korlević
|-
| 27316 -
| 
| 27 gennaio 2000
| T. Kobayashi
|-
| 27317 -
| 
| 27 gennaio 2000
| T. Kobayashi
|-
| 27318 -
| 
| 26 gennaio 2000
| Spacewatch
|-
| 27319 -
| 
| 28 gennaio 2000
| Spacewatch
|-
| 27320 Vellinga
| 
| 30 gennaio 2000
| CSS
|-
| 27321 -
| 
| 4 febbraio 2000
| T. Kobayashi
|-
| 27322 -
| 
| 2 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 27323 Julianewman
| 
| 2 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 27324 -
| 
| 2 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 27325 -
| 
| 2 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 27326 Jimobrien
| 
| 2 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 27327 Lindaplante
| 
| 3 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 27328 Pohlonski
| 
| 2 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 27329 -
| 
| 2 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 27330 Markporter
| 
| 2 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 27331 -
| 
| 5 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 27332 Happritchard
| 
| 2 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 27333 -
| 
| 4 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 27334 -
| 
| 4 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 27335 -
| 
| 4 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 27336 Mikequinn
| 
| 4 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 27337 -
| 
| 6 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 27338 Malaraghavan
| 
| 6 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 27339 -
| 
| 8 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 27340 -
| 
| 12 febbraio 2000
| J. M. Roe
|-
| 27341 Fabiomuzzi
| 
| 10 febbraio 2000
| Osservatorio San Vittore
|-
| 27342 Joescanio
| 
| 2 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 27343 Deannashea
| 
| 2 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 27344 Vesevlada
| 
| 26 febbraio 2000
| L. Šarounová
|-
| 27345 -
| 
| 28 febbraio 2000
| Spacewatch
|-
| 27346 -
| 
| 27 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 27347 Dworkin
| 
| 25 febbraio 2000
| CSS
|-
| 27348 Mink
| 
| 26 febbraio 2000
| CSS
|-
| 27349 Enos
| 
| 26 febbraio 2000
| CSS
|-
| 27350 -
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 27351 -
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 27352 -
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 27353 Chrisspenner
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 27354 Stiklaitis
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 27355 -
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 27356 Mattstrom
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 27357 -
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 27358 -
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 27359 -
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 27360 -
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 27361 -
| 
| 29 febbraio 2000
| LINEAR
|-
| 27362 Morganroche
| 2000 EO
| 2 marzo 2000
| N. Brady
|-
| 27363 Alvanclark
| 
| 1 marzo 2000
| CSS
|-
| 27364 -
| 
| 3 marzo 2000
| A. Boattini, G. Forti
|-
| 27365 Henryfitz
| 
| 3 marzo 2000
| CSS
|-
| 27366 -
| 
| 4 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27367 -
| 
| 8 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27368 Raytesar
| 
| 8 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27369 -
| 
| 8 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27370 -
| 
| 8 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27371 -
| 
| 8 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27372 Ujifusa
| 
| 8 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27373 Davidvernon
| 
| 9 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27374 Yim
| 
| 9 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27375 Asirvatham
| 
| 9 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27376 -
| 
| 7 marzo 2000
| K. Korlević
|-
| 27377 -
| 
| 10 marzo 2000
| Spacewatch
|-
| 27378 -
| 
| 10 marzo 2000
| Spacewatch
|-
| 27379 -
| 
| 8 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27380 -
| 
| 10 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27381 Balasingam
| 
| 10 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27382 Justinbarber
| 
| 10 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27383 Braebenedict
| 
| 5 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27384 Meaganbethel
| 
| 5 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27385 Andblonsky
| 
| 5 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27386 Chadcampbell
| 
| 8 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27387 Chhabra
| 
| 8 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27388 -
| 
| 8 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27389 -
| 
| 8 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27390 Kyledavis
| 
| 8 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27391 -
| 
| 9 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27392 Valerieding
| 
| 9 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27393 -
| 
| 9 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27394 -
| 
| 9 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27395 -
| 
| 9 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27396 Shuji
| 
| 13 marzo 2000
| A. Nakamura
|-
| 27397 D'Souza
| 
| 14 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27398 -
| 
| 15 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27399 Gehring
| 
| 11 marzo 2000
| LONEOS
|-
| 27400 Mikewong
| 
| 11 marzo 2000
| LONEOS
|}

27401-27500 

|-
| 27401 -
| 
| 6 marzo 2000
| NEAT
|-
| 27402 -
| 
| 8 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27403 -
| 
| 8 marzo 2000
| NEAT
|-
| 27404 -
| 
| 9 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27405 Danielfeeny
| 
| 9 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27406 -
| 
| 9 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27407 Haodo
| 
| 11 marzo 2000
| LONEOS
|-
| 27408 Kellyferguson
| 
| 11 marzo 2000
| LONEOS
|-
| 27409 Addiedove
| 
| 11 marzo 2000
| LONEOS
|-
| 27410 Grimmett
| 
| 12 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27411 Laurenhall
| 
| 13 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27412 Teague
| 
| 10 marzo 2000
| CSS
|-
| 27413 Ambruster
| 
| 11 marzo 2000
| CSS
|-
| 27414 -
| 
| 12 marzo 2000
| CSS
|-
| 27415 -
| 
| 3 marzo 2000
| CSS
|-
| 27416 -
| 
| 4 marzo 2000
| CSS
|-
| 27417 Jessjohnson
| 
| 4 marzo 2000
| CSS
|-
| 27418 -
| 
| 6 marzo 2000
| NEAT
|-
| 27419 -
| 
| 6 marzo 2000
| NEAT
|-
| 27420 Shontobegay
| 
| 12 marzo 2000
| LONEOS
|-
| 27421 Nathanhan
| 
| 3 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27422 Robheckman
| 
| 5 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27423 Dennisbowers
| 
| 3 marzo 2000
| CSS
|-
| 27424 -
| 
| 1 marzo 2000
| Spacewatch
|-
| 27425 Bakker
| 
| 1 marzo 2000
| CSS
|-
| 27426 Brettlawrie
| 
| 1 marzo 2000
| CSS
|-
| 27427 -
| 
| 31 marzo 2000
| Farpoint
|-
| 27428 -
| 
| 29 marzo 2000
| T. Kobayashi
|-
| 27429 -
| 
| 28 marzo 2000
| Farpoint
|-
| 27430 -
| 
| 28 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27431 Jimcole
| 
| 27 marzo 2000
| LONEOS
|-
| 27432 Kevinconley
| 
| 27 marzo 2000
| LONEOS
|-
| 27433 Hylak
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27434 Anirudhjain
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27435 -
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27436 -
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27437 -
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27438 Carolynjons
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27439 Kamimura
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27440 Colekendrick
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27441 -
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27442 -
| 
| 30 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27443 -
| 
| 30 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27444 -
| 
| 30 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27445 Lynnlane
| 
| 30 marzo 2000
| CSS
|-
| 27446 Landoni
| 
| 29 marzo 2000
| LINEAR
|-
| 27447 Ichunlin
| 
| 4 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27448 -
| 
| 4 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27449 Jamarkley
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27450 Monzon
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27451 -
| 
| 12 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27452 Nikhilpatel
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27453 Crystalpoole
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27454 Samapaige
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27455 -
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27456 Sarkisian
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27457 Tovinkere
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27458 Williamwhite
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27459 -
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27460 -
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27461 -
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27462 -
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27463 -
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27464 -
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27465 Cambroziak
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27466 Cargibaysal
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27467 -
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27468 -
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27469 -
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27470 Debrabeckett
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27471 -
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27472 -
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27473 -
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27474 -
| 
| 2 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27475 -
| 
| 3 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27476 -
| 
| 3 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27477 -
| 
| 3 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27478 Kevinbloh
| 
| 4 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27479 -
| 
| 4 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27480 Heablonsky
| 
| 4 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27481 -
| 
| 4 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27482 -
| 
| 4 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27483 -
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27484 -
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27485 -
| 
| 5 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27486 -
| 
| 6 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27487 -
| 
| 6 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27488 -
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27489 -
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27490 -
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27491 Broksas
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27492 Susanduncan
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27493 Derikesibill
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27494 -
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27495 Heatherfennell
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27496 -
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27497 -
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27498 -
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27499 -
| 
| 7 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27500 Mandelbrot
| 
| 12 aprile 2000
| P. G. Comba
|}

27501-27600 

|-
| 27501 -
| 
| 8 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27502 Stephbecca
| 
| 3 aprile 2000
| L. H. Wasserman
|-
| 27503 Dankof
| 
| 4 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 27504 Denune
| 
| 7 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 27505 Catieblazek
| 
| 7 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 27506 Glassmeier
| 
| 7 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 27507 Travisbrown
| 
| 7 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 27508 Johncompton
| 
| 7 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 27509 Burcher
| 
| 7 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 27510 Lisaactor
| 
| 7 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 27511 Emiliedunham
| 
| 6 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 27512 Gilstrap
| 
| 4 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27513 Mishapipe
| 
| 4 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 27514 Markov
| 
| 26 aprile 2000
| P. G. Comba
|-
| 27515 Gunnels
| 
| 27 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27516 -
| 
| 27 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27517 -
| 
| 28 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27518 -
| 
| 28 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27519 Miames
| 
| 27 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27520 Rounds
| 
| 24 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 27521 Josschindler
| 
| 24 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 27522 Lenkenyon
| 
| 27 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27523 -
| 
| 28 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27524 Clousing
| 
| 25 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 27525 Vartovka
| 
| 29 aprile 2000
| P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 27526 -
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27527 Kirkkoehler
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27528 -
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27529 Rhiannonmayne
| 
| 26 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 27530 Daveshuck
| 
| 26 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 27531 Sweaton
| 
| 26 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 27532 Buchwald-Wright
| 
| 26 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 27533 Johnbrucato
| 
| 26 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 27534 -
| 
| 27 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27535 -
| 
| 27 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27536 -
| 
| 28 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27537 Dianaweintraub
| 
| 30 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 27538 -
| 
| 29 aprile 2000
| LINEAR
|-
| 27539 Elmoutamid
| 
| 27 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 27540 Kevinwhite
| 
| 27 aprile 2000
| LONEOS
|-
| 27541 -
| 
| 3 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 27542 -
| 
| 3 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 27543 -
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 27544 -
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 27545 -
| 
| 5 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 27546 Maryfran
| 
| 5 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 27547 -
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 27548 -
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 27549 Joannemichet
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 27550 -
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 27551 Pelayo
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 27552 -
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 27553 -
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 27554 -
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 27555 -
| 
| 7 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 27556 Williamprem
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 27557 -
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 27558 -
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 27559 -
| 
| 6 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 27560 -
| 
| 8 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 27561 -
| 
| 24 maggio 2000
| Črni Vrh
|-
| 27562 Josephmarcus
| 
| 27 maggio 2000
| LONEOS
|-
| 27563 Staceychristen
| 
| 25 maggio 2000
| LONEOS
|-
| 27564 Astreichelt
| 
| 27 maggio 2000
| LINEAR
|-
| 27565 de Wet
| 
| 24 maggio 2000
| LONEOS
|-
| 27566 -
| 
| 4 giugno 2000
| LINEAR
|-
| 27567 -
| 
| 24 luglio 2000
| LINEAR
|-
| 27568 -
| 
| 4 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 27569 -
| 
| 25 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 27570 Erinschumacher
| 
| 25 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 27571 Bobscott
| 
| 31 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 27572 Shurtleff
| 
| 31 agosto 2000
| LINEAR
|-
| 27573 -
| 
| 1 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 27574 -
| 
| 1 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 27575 -
| 
| 1 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 27576 Denisespirou
| 
| 2 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 27577 -
| 
| 8 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 27578 Yogisullivan
| 
| 23 settembre 2000
| LINEAR
|-
| 27579 -
| 
| 3 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 27580 Angelataylor
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 27581 -
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 27582 Jackieterrel
| 
| 24 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 27583 -
| 
| 25 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 27584 Barbaravelez
| 
| 25 ottobre 2000
| LINEAR
|-
| 27585 -
| 
| 1 novembre 2000
| LINEAR
|-
| 27586 -
| 
| 4 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 27587 -
| 
| 4 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 27588 Wegley
| 
| 22 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 27589 Paigegentry
| 
| 30 dicembre 2000
| LINEAR
|-
| 27590 Koarimatsu
| 
| 30 dicembre 2000
| LONEOS
|-
| 27591 Rugilmartin
| 
| 2 gennaio 2001
| LINEAR
|-
| 27592 -
| 
| 14 gennaio 2001
| Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 27593 Oliviamarie
| 
| 1 febbraio 2001
| LINEAR
|-
| 27594 -
| 
| 1 febbraio 2001
| LINEAR
|-
| 27595 Hnath
| 
| 13 febbraio 2001
| LINEAR
|-
| 27596 Maldives
| 2001 DH
| 16 febbraio 2001
| W. K. Y. Yeung
|-
| 27597 Varuniyer
| 
| 19 febbraio 2001
| LINEAR
|-
| 27598 -
| 
| 17 febbraio 2001
| LINEAR
|-
| 27599 -
| 
| 18 marzo 2001
| LINEAR
|-
| 27600 -
| 
| 18 marzo 2001
| LINEAR
|}

27601-27700 

|-
| 27601 -
| 
| 19 marzo 2001
| LINEAR
|-
| 27602 Chaselewis
| 
| 18 marzo 2001
| LINEAR
|-
| 27603 -
| 
| 30 marzo 2001
| NEAT
|-
| 27604 Affeldt
| 
| 19 marzo 2001
| LONEOS
|-
| 27605 -
| 
| 16 aprile 2001
| LINEAR
|-
| 27606 Davidli
| 2001 KW
| 17 maggio 2001
| LINEAR
|-
| 27607 -
| 
| 17 maggio 2001
| LINEAR
|-
| 27608 -
| 
| 18 maggio 2001
| LINEAR
|-
| 27609 -
| 
| 18 maggio 2001
| LINEAR
|-
| 27610 Shixuanli
| 
| 18 maggio 2001
| LINEAR
|-
| 27611 -
| 
| 18 maggio 2001
| LINEAR
|-
| 27612 -
| 
| 17 maggio 2001
| LINEAR
|-
| 27613 Annalou
| 
| 21 maggio 2001
| LINEAR
|-
| 27614 -
| 
| 18 maggio 2001
| LINEAR
|-
| 27615 Daniellu
| 
| 22 maggio 2001
| LINEAR
|-
| 27616 -
| 
| 22 maggio 2001
| LINEAR
|-
| 27617 -
| 
| 22 maggio 2001
| LINEAR
|-
| 27618 Ceilierin
| 
| 22 maggio 2001
| LINEAR
|-
| 27619 Ethanmessier
| 
| 25 maggio 2001
| LINEAR
|-
| 27620 Kristenwalsh
| 
| 18 maggio 2001
| LONEOS
|-
| 27621 -
| 
| 26 maggio 2001
| NEAT
|-
| 27622 Richardbaker
| 
| 24 maggio 2001
| LONEOS
|-
| 27623 -
| 2001 LE
| 3 giugno 2001
| NEAT
|-
| 27624 -
| 
| 19 giugno 2001
| NEAT
|-
| 27625 -
| 
| 16 giugno 2001
| LINEAR
|-
| 27626 -
| 2001 NA
| 1 luglio 2001
| J. Broughton
|-
| 27627 -
| 2038 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27628 -
| 2041 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27629 -
| 2054 P-L
| 26 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27630 -
| 2228 P-L
| 17 ottobre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27631 -
| 3106 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27632 -
| 3539 P-L
| 17 ottobre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27633 -
| 4005 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27634 -
| 4200 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27635 -
| 4528 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27636 -
| 4778 P-L
| 24 settembre 1960
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27637 -
| 2070 T-1
| 25 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27638 -
| 2287 T-1
| 25 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27639 -
| 3156 T-1
| 26 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27640 -
| 3273 T-1
| 26 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27641 -
| 4131 T-1
| 26 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27642 -
| 4281 T-1
| 26 marzo 1971
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27643 -
| 1093 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27644 -
| 1343 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27645 -
| 2074 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27646 -
| 2266 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27647 -
| 2312 T-2
| 29 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27648 -
| 3222 T-2
| 30 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27649 -
| 3327 T-2
| 25 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27650 -
| 5137 T-2
| 25 settembre 1973
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27651 -
| 2025 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27652 -
| 2462 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27653 -
| 4208 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27654 -
| 5739 T-3
| 16 ottobre 1977
| C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 27655 -
| 1968 OK
| 18 luglio 1968
| C. Torres, S. Cofre
|-
| 27656 -
| 
| 26 luglio 1974
| M. R. Cesco
|-
| 27657 Berkhey
| 1974 PC
| 12 agosto 1974
| T. Gehrels
|-
| 27658 Dmitrijbagalej
| 1978 RV
| 1 settembre 1978
| N. S. Chernykh
|-
| 27659 Dolsky
| 
| 26 settembre 1978
| L. V. Zhuravleva
|-
| 27660 Waterwayuni
| 
| 2 ottobre 1978
| L. V. Zhuravleva
|-
| 27661 -
| 
| 27 ottobre 1978
| C. M. Olmstead
|-
| 27662 -
| 
| 27 ottobre 1978
| C. M. Olmstead
|-
| 27663 -
| 
| 7 novembre 1978
| E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 27664 -
| 
| 6 novembre 1978
| E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 27665 -
| 
| 7 novembre 1978
| E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 27666 -
| 
| 7 novembre 1978
| E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 27667 -
| 1979 KJ
| 19 maggio 1979
| R. M. West
|-
| 27668 -
| 
| 25 giugno 1979
| E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 27669 -
| 
| 25 giugno 1979
| E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 27670 -
| 
| 25 giugno 1979
| E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 27671 -
| 
| 25 giugno 1979
| E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| 27672 -
| 
| 16 marzo 1980
| C.-I. Lagerkvist
|-
| 27673 -
| 
| 31 ottobre 1980
| S. J. Bus
|-
| 27674 -
| 
| 31 ottobre 1980
| S. J. Bus
|-
| 27675 Paulmaley
| 1981 CH
| 2 febbraio 1981
| L. Brožek
|-
| 27676 -
| 
| 28 febbraio 1981
| S. J. Bus
|-
| 27677 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 27678 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 27679 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 27680 -
| 
| 1 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 27681 -
| 
| 1 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 27682 -
| 
| 6 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 27683 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 27684 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 27685 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 27686 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 27687 -
| 
| 3 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 27688 -
| 
| 7 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 27689 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 27690 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 27691 -
| 
| 1 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 27692 -
| 
| 1 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 27693 -
| 
| 1 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 27694 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 27695 -
| 
| 7 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 27696 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 27697 -
| 
| 1 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 27698 -
| 
| 2 marzo 1981
| S. J. Bus
|-
| 27699 -
| 
| 15 maggio 1982
| Palomar
|-
| 27700 -
| 
| 28 settembre 1982
| J. Gibson
|}

27701-27800 

|-
| 27701 -
| 1983 QR
| 30 agosto 1983
| J. Gibson
|-
| 27702 -
| 
| 27 settembre 1984
| A. Mrkos
|-
| 27703 -
| 
| 29 settembre 1984
| A. Mrkos
|-
| 27704 -
| 
| 27 novembre 1984
| CERGA
|-
| 27705 -
| 
| 16 febbraio 1985
| H. Debehogne
|-
| 27706 Strogen
| 
| 11 ottobre 1985
| C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 27707 -
| 
| 31 agosto 1986
| H. Debehogne
|-
| 27708 -
| 1987 WP
| 20 novembre 1987
| J. Alu, E. F. Helin
|-
| 27709 Orenburg
| 
| 13 febbraio 1988
| E. W. Elst
|-
| 27710 Henseling
| 
| 7 settembre 1988
| F. Börngen
|-
| 27711 Kirschvink
| 
| 4 novembre 1988
| C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| 27712 Coudray
| 
| 3 novembre 1988
| F. Börngen
|-
| 27713 -
| 1989 AA
| 2 gennaio 1989
| E. F. Helin
|-
| 27714 Dochu
| 1989 BR
| 29 gennaio 1989
| M. Iwamoto, T. Furuta
|-
| 27715 -
| 
| 5 febbraio 1989
| Y. Oshima
|-
| 27716 Nobuyuki
| 
| 13 febbraio 1989
| T. Seki
|-
| 27717 -
| 
| 4 febbraio 1989
| E. W. Elst
|-
| 27718 Gouda
| 
| 2 aprile 1989
| E. W. Elst
|-
| 27719 Fast
| 
| 26 settembre 1989
| E. W. Elst
|-
| 27720 -
| 
| 26 ottobre 1989
| E. F. Helin
|-
| 27721 -
| 1989 WJ
| 20 novembre 1989
| Y. Oshima
|-
| 27722 -
| 
| 29 luglio 1990
| H. E. Holt
|-
| 27723 -
| 1990 QA
| 19 agosto 1990
| R. H. McNaught
|-
| 27724 Jeannoel
| 
| 21 agosto 1990
| E. W. Elst
|-
| 27725 -
| 
| 23 agosto 1990
| H. E. Holt
|-
| 27726 -
| 
| 29 agosto 1990
| H. E. Holt
|-
| 27727 -
| 
| 20 agosto 1990
| E. W. Elst
|-
| 27728 -
| 
| 16 agosto 1990
| E. W. Elst
|-
| 27729 -
| 
| 16 agosto 1990
| E. W. Elst
|-
| 27730 -
| 
| 26 agosto 1990
| H. E. Holt
|-
| 27731 -
| 
| 14 settembre 1990
| H. E. Holt
|-
| 27732 -
| 
| 13 settembre 1990
| H. Debehogne
|-
| 27733 -
| 
| 13 settembre 1990
| H. Debehogne
|-
| 27734 -
| 
| 14 settembre 1990
| H. Debehogne
|-
| 27735 -
| 
| 22 settembre 1990
| E. W. Elst
|-
| 27736 Ekaterinburg
| 
| 22 settembre 1990
| E. W. Elst
|-
| 27737 -
| 
| 22 settembre 1990
| E. W. Elst
|-
| 27738 -
| 
| 9 ottobre 1990
| R. H. McNaught
|-
| 27739 Kimihiro
| 1990 UV
| 17 ottobre 1990
| T. Seki
|-
| 27740 Obatomoyuki
| 
| 20 ottobre 1990
| T. Seki
|-
| 27741 -
| 
| 16 ottobre 1990
| E. W. Elst
|-
| 27742 -
| 
| 16 ottobre 1990
| E. W. Elst
|-
| 27743 -
| 1990 VM
| 8 novembre 1990
| R. H. McNaught
|-
| 27744 -
| 
| 15 novembre 1990
| E. W. Elst
|-
| 27745 -
| 1990 WS
| 18 novembre 1990
| E. W. Elst
|-
| 27746 -
| 
| 18 novembre 1990
| E. W. Elst
|-
| 27747 -
| 1990 YW
| 18 dicembre 1990
| E. F. Helin
|-
| 27748 Vivianhoette
| 1991 AL
| 9 gennaio 1991
| S. Izumikawa, O. Muramatsu
|-
| 27749 -
| 
| 23 gennaio 1991
| K. Endate, K. Watanabe
|-
| 27750 -
| 
| 14 febbraio 1991
| E. F. Helin
|-
| 27751 -
| 
| 20 marzo 1991
| H. Debehogne
|-
| 27752 -
| 
| 8 aprile 1991
| E. W. Elst
|-
| 27753 -
| 
| 3 agosto 1991
| E. W. Elst
|-
| 27754 -
| 
| 5 agosto 1991
| H. E. Holt
|-
| 27755 -
| 
| 7 agosto 1991
| H. E. Holt
|-
| 27756 -
| 
| 6 agosto 1991
| H. E. Holt
|-
| 27757 -
| 
| 7 agosto 1991
| H. E. Holt
|-
| 27758 Michelson
| 
| 12 settembre 1991
| F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 27759 -
| 
| 13 settembre 1991
| H. E. Holt
|-
| 27760 -
| 
| 2 settembre 1991
| R. H. McNaught
|-
| 27761 -
| 
| 13 settembre 1991
| H. E. Holt
|-
| 27762 -
| 
| 15 settembre 1991
| H. E. Holt
|-
| 27763 -
| 
| 15 settembre 1991
| H. E. Holt
|-
| 27764 von Flüe
| 
| 10 settembre 1991
| F. Börngen
|-
| 27765 Brockhaus
| 
| 10 settembre 1991
| F. Börngen
|-
| 27766 -
| 1991 TO
| 1 ottobre 1991
| R. H. McNaught
|-
| 27767 -
| 1991 TP
| 1 ottobre 1991
| R. H. McNaught
|-
| 27768 -
| 
| 29 ottobre 1991
| S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 27769 -
| 
| 31 ottobre 1991
| S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 27770 -
| 
| 4 novembre 1991
| S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 27771 -
| 
| 5 novembre 1991
| A. Sugie
|-
| 27772 -
| 
| 2 novembre 1991
| E. W. Elst
|-
| 27773 -
| 
| 4 novembre 1991
| Spacewatch
|-
| 27774 -
| 
| 29 dicembre 1991
| E. W. Elst
|-
| 27775 Lilialmanzor
| 
| 2 febbraio 1992
| E. W. Elst
|-
| 27776 Cortland
| 
| 25 febbraio 1992
| C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| 27777 -
| 
| 25 febbraio 1992
| Spacewatch
|-
| 27778 -
| 
| 29 febbraio 1992
| UESAC
|-
| 27779 -
| 
| 29 febbraio 1992
| UESAC
|-
| 27780 -
| 
| 1 marzo 1992
| UESAC
|-
| 27781 -
| 
| 1 marzo 1992
| UESAC
|-
| 27782 -
| 
| 2 marzo 1992
| UESAC
|-
| 27783 -
| 
| 4 aprile 1992
| E. W. Elst
|-
| 27784 -
| 1992 OE
| 27 luglio 1992
| R. H. McNaught
|-
| 27785 -
| 
| 26 luglio 1992
| E. W. Elst
|-
| 27786 -
| 
| 8 agosto 1992
| E. W. Elst
|-
| 27787 -
| 
| 28 ottobre 1992
| K. Endate, K. Watanabe
|-
| 27788 -
| 1993 AS
| 13 gennaio 1993
| S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 27789 Astrakhan
| 
| 23 gennaio 1993
| E. W. Elst
|-
| 27790 Urashimataro
| 
| 13 febbraio 1993
| T. Seki
|-
| 27791 Masaru
| 
| 24 febbraio 1993
| Y. Kushida, O. Muramatsu
|-
| 27792 Fridakahlo
| 
| 20 febbraio 1993
| E. W. Elst
|-
| 27793 -
| 
| 25 marzo 1993
| S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 27794 -
| 
| 17 marzo 1993
| UESAC
|-
| 27795 -
| 
| 17 marzo 1993
| UESAC
|-
| 27796 -
| 
| 17 marzo 1993
| UESAC
|-
| 27797 -
| 
| 17 marzo 1993
| UESAC
|-
| 27798 -
| 
| 17 marzo 1993
| UESAC
|-
| 27799 -
| 
| 21 marzo 1993
| UESAC
|-
| 27800 -
| 
| 21 marzo 1993
| UESAC
|}

27801-27900 

|-
| 27801 -
| 
| 21 marzo 1993
| UESAC
|-
| 27802 -
| 
| 19 marzo 1993
| UESAC
|-
| 27803 -
| 
| 19 marzo 1993
| UESAC
|-
| 27804 -
| 
| 19 marzo 1993
| UESAC
|-
| 27805 -
| 
| 19 marzo 1993
| UESAC
|-
| 27806 -
| 
| 19 marzo 1993
| UESAC
|-
| 27807 -
| 
| 19 marzo 1993
| UESAC
|-
| 27808 -
| 
| 17 marzo 1993
| UESAC
|-
| 27809 -
| 
| 20 aprile 1993
| K. Endate, K. Watanabe
|-
| 27810 Daveturner
| 
| 23 luglio 1993
| C. S. Shoemaker, D. H. Levy
|-
| 27811 -
| 
| 20 luglio 1993
| E. W. Elst
|-
| 27812 -
| 
| 20 luglio 1993
| E. W. Elst
|-
| 27813 -
| 
| 14 agosto 1993
| E. W. Elst
|-
| 27814 -
| 1993 RR
| 16 settembre 1993
| Spacewatch
|-
| 27815 -
| 
| 16 settembre 1993
| K. Endate, K. Watanabe
|-
| 27816 -
| 
| 15 ottobre 1993
| K. Endate, K. Watanabe
|-
| 27817 -
| 
| 9 ottobre 1993
| E. W. Elst
|-
| 27818 -
| 
| 9 ottobre 1993
| E. W. Elst
|-
| 27819 -
| 
| 9 ottobre 1993
| E. W. Elst
|-
| 27820 -
| 
| 9 ottobre 1993
| E. W. Elst
|-
| 27821 -
| 
| 9 ottobre 1993
| E. W. Elst
|-
| 27822 -
| 
| 19 ottobre 1993
| E. F. Helin
|-
| 27823 -
| 
| 20 ottobre 1993
| E. W. Elst
|-
| 27824 -
| 
| 20 ottobre 1993
| E. W. Elst
|-
| 27825 -
| 1993 VP
| 9 novembre 1993
| S. Otomo
|-
| 27826 -
| 1993 WQ
| 22 novembre 1993
| M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| 27827 Ukai
| 
| 9 dicembre 1993
| M. Hirasawa, S. Suzuki
|-
| 27828 -
| 
| 12 gennaio 1994
| S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 27829 -
| 
| 21 gennaio 1994
| S. Otomo
|-
| 27830 -
| 
| 8 febbraio 1994
| E. W. Elst
|-
| 27831 -
| 1994 DF
| 18 febbraio 1994
| T. Urata
|-
| 27832 -
| 1994 EW
| 10 marzo 1994
| Spacewatch
|-
| 27833 -
| 
| 10 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 27834 -
| 
| 10 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 27835 -
| 
| 10 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 27836 -
| 
| 10 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 27837 -
| 
| 10 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 27838 -
| 
| 12 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 27839 -
| 
| 12 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 27840 -
| 
| 12 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 27841 -
| 
| 10 agosto 1994
| E. W. Elst
|-
| 27842 -
| 1994 QJ
| 28 agosto 1994
| R. H. McNaught
|-
| 27843 -
| 
| 5 settembre 1994
| Spacewatch
|-
| 27844 -
| 
| 2 ottobre 1994
| K. Endate, K. Watanabe
|-
| 27845 Josephmeyer
| 
| 5 ottobre 1994
| F. Börngen
|-
| 27846 Honegger
| 
| 5 ottobre 1994
| F. Börngen
|-
| 27847 -
| 1994 UT
| 31 ottobre 1994
| Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 27848 -
| 1994 UZ
| 31 ottobre 1994
| Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 27849 Suyumbika
| 
| 29 ottobre 1994
| T. V. Kryachko
|-
| 27850 -
| 
| 31 ottobre 1994
| S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 27851 -
| 
| 8 novembre 1994
| S. Otomo
|-
| 27852 -
| 1994 WQ
| 25 novembre 1994
| T. Kobayashi
|-
| 27853 -
| 
| 6 dicembre 1994
| T. Kobayashi
|-
| 27854 -
| 
| 28 dicembre 1994
| T. Kobayashi
|-
| 27855 Giorgilli
| 1995 AK
| 4 gennaio 1995
| A. Testa, F. Manca
|-
| 27856 -
| 
| 2 gennaio 1995
| E. W. Elst
|-
| 27857 -
| 1995 BZ
| 25 gennaio 1995
| T. Kobayashi
|-
| 27858 -
| 
| 30 gennaio 1995
| D. di Cicco
|-
| 27859 -
| 
| 29 gennaio 1995
| T. Kobayashi
|-
| 27860 -
| 
| 27 gennaio 1995
| S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 27861 -
| 
| 28 gennaio 1995
| K. Endate, K. Watanabe
|-
| 27862 -
| 
| 23 gennaio 1995
| Spacewatch
|-
| 27863 -
| 
| 24 febbraio 1995
| Spacewatch
|-
| 27864 Antongraff
| 
| 5 marzo 1995
| F. Börngen
|-
| 27865 Ludgerfroebel
| 1995 FQ
| 30 marzo 1995
| S. Mottola, E. Koldewey
|-
| 27866 -
| 
| 23 marzo 1995
| Spacewatch
|-
| 27867 -
| 
| 26 maggio 1995
| Spacewatch
|-
| 27868 -
| 
| 23 giugno 1995
| Spacewatch
|-
| 27869 -
| 
| 26 settembre 1995
| Spacewatch
|-
| 27870 Jillwatson
| 1995 VW
| 12 novembre 1995
| AMOS
|-
| 27871 -
| 
| 15 novembre 1995
| Spacewatch
|-
| 27872 -
| 
| 28 novembre 1995
| T. Kobayashi
|-
| 27873 -
| 
| 15 dicembre 1995
| T. Kobayashi
|-
| 27874 -
| 
| 21 dicembre 1995
| T. Kobayashi
|-
| 27875 -
| 
| 27 gennaio 1996
| T. Kobayashi
|-
| 27876 -
| 
| 24 gennaio 1996
| LINEAR
|-
| 27877 -
| 
| 16 gennaio 1996
| Spacewatch
|-
| 27878 -
| 
| 11 febbraio 1996
| T. Kobayashi
|-
| 27879 Shibata
| 
| 15 febbraio 1996
| T. Okuni
|-
| 27880 -
| 1996 EQ
| 14 marzo 1996
| D. di Cicco
|-
| 27881 -
| 
| 15 marzo 1996
| NEAT
|-
| 27882 -
| 
| 10 marzo 1996
| K. Endate, K. Watanabe
|-
| 27883 -
| 
| 15 marzo 1996
| NEAT
|-
| 27884 -
| 
| 15 marzo 1996
| NEAT
|-
| 27885 -
| 
| 15 marzo 1996
| NEAT
|-
| 27886 -
| 
| 13 marzo 1996
| Spacewatch
|-
| 27887 -
| 
| 12 aprile 1996
| K. Endate, K. Watanabe
|-
| 27888 -
| 
| 11 aprile 1996
| Spacewatch
|-
| 27889 -
| 
| 15 aprile 1996
| E. W. Elst
|-
| 27890 -
| 
| 15 aprile 1996
| E. W. Elst
|-
| 27891 -
| 1996 HY
| 20 aprile 1996
| T. Kobayashi
|-
| 27892 -
| 
| 20 aprile 1996
| E. W. Elst
|-
| 27893 -
| 
| 20 aprile 1996
| E. W. Elst
|-
| 27894 -
| 
| 10 maggio 1996
| Spacewatch
|-
| 27895 Yeduzheng
| 1996 LL
| 6 giugno 1996
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 27896 Tourminator
| 1996 NB
| 13 luglio 1996
| A. Galád, A. Pravda
|-
| 27897 -
| 
| 14 luglio 1996
| E. W. Elst
|-
| 27898 -
| 
| 23 luglio 1996
| AMOS
|-
| 27899 Letterman
| 1996 QF
| 18 agosto 1996
| D. di Cicco
|-
| 27900 Cecconi
| 1996 RM
| 7 settembre 1996
| V. Giuliani, P. Chiavenna
|}

27901-28000 

|-
| 27901 -
| 
| 13 settembre 1996
| NEAT
|-
| 27902 -
| 
| 13 settembre 1996
| S. P. Laurie
|-
| 27903 -
| 
| 8 settembre 1996
| Spacewatch
|-
| 27904 -
| 
| 20 settembre 1996
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 27905 -
| 
| 20 settembre 1996
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 27906 -
| 
| 12 ottobre 1996
| D. di Cicco
|-
| 27907 -
| 
| 15 ottobre 1996
| Kleť
|-
| 27908 -
| 
| 4 ottobre 1996
| S. P. Laurie
|-
| 27909 -
| 
| 14 ottobre 1996
| R. Linderholm
|-
| 27910 -
| 
| 10 ottobre 1996
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 27911 -
| 
| 10 ottobre 1996
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 27912 -
| 
| 9 ottobre 1996
| S. Ueda, H. Kaneda
|-
| 27913 -
| 
| 8 ottobre 1996
| E. W. Elst
|-
| 27914 -
| 
| 8 ottobre 1996
| E. W. Elst
|-
| 27915 Nancywright
| 
| 30 ottobre 1996
| P. G. Comba
|-
| 27916 -
| 
| 1 novembre 1996
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 27917 Edoardo
| 
| 6 novembre 1996
| L. Tesi, G. Cattani
|-
| 27918 Azusagawa
| 
| 6 novembre 1996
| N. Sato
|-
| 27919 -
| 
| 13 novembre 1996
| T. Kobayashi
|-
| 27920 -
| 
| 7 novembre 1996
| K. Endate, K. Watanabe
|-
| 27921 -
| 
| 11 novembre 1996
| Spacewatch
|-
| 27922 Mascheroni
| 
| 8 dicembre 1996
| P. G. Comba
|-
| 27923 Dimitribartolini
| 
| 4 dicembre 1996
| U. Munari, M. Tombelli
|-
| 27924 -
| 
| 9 gennaio 1997
| D. di Cicco
|-
| 27925 -
| 
| 1 febbraio 1997
| T. Kobayashi
|-
| 27926 -
| 
| 4 marzo 1997
| Spacewatch
|-
| 27927 -
| 
| 11 marzo 1997
| Spacewatch
|-
| 27928 Nithintumma
| 
| 5 marzo 1997
| LINEAR
|-
| 27929 -
| 
| 28 marzo 1997
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 27930 Nakamatsu
| 
| 2 aprile 1997
| LINEAR
|-
| 27931 Zeitlin-Trinkle
| 
| 2 aprile 1997
| LINEAR
|-
| 27932 Leonyao
| 
| 2 aprile 1997
| LINEAR
|-
| 27933 -
| 
| 3 aprile 1997
| LINEAR
|-
| 27934 -
| 
| 30 aprile 1997
| LINEAR
|-
| 27935 -
| 1997 JN
| 2 maggio 1997
| Spacewatch
|-
| 27936 -
| 
| 3 maggio 1997
| E. W. Elst
|-
| 27937 -
| 
| 3 maggio 1997
| E. W. Elst
|-
| 27938 Guislain
| 
| 3 maggio 1997
| E. W. Elst
|-
| 27939 -
| 
| 5 giugno 1997
| Spacewatch
|-
| 27940 -
| 
| 9 giugno 1997
| Spacewatch
|-
| 27941 -
| 
| 13 giugno 1997
| Spacewatch
|-
| 27942 -
| 
| 7 giugno 1997
| E. W. Elst
|-
| 27943 -
| 
| 7 giugno 1997
| E. W. Elst
|-
| 27944 -
| 
| 28 giugno 1997
| LINEAR
|-
| 27945 -
| 
| 28 giugno 1997
| LINEAR
|-
| 27946 -
| 1997 NA
| 1 luglio 1997
| Spacewatch
|-
| 27947 Emilemathieu
| 
| 9 luglio 1997
| P. G. Comba
|-
| 27948 -
| 
| 6 luglio 1997
| Spacewatch
|-
| 27949 Jonasz
| 
| 8 luglio 1997
| ODAS
|-
| 27950 -
| 
| 30 luglio 1997
| G. R. Viscome
|-
| 27951 -
| 
| 30 luglio 1997
| ODAS
|-
| 27952 Atapuerca
| 
| 11 agosto 1997
| À. López, R. Pacheco
|-
| 27953 -
| 
| 11 agosto 1997
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 27954 -
| 
| 27 agosto 1997
| Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 27955 Yasumasa
| 
| 24 agosto 1997
| T. Okuni
|-
| 27956 -
| 1997 RC
| 1 settembre 1997
| Z. Moravec
|-
| 27957 -
| 
| 12 settembre 1997
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 27958 Giussano
| 
| 9 settembre 1997
| V. Giuliani
|-
| 27959 Fagioli
| 
| 19 settembre 1997
| L. Tesi, G. Cattani
|-
| 27960 Dobiáš
| 
| 21 settembre 1997
| L. Šarounová
|-
| 27961 Kostelecký
| 
| 22 settembre 1997
| Kleť
|-
| 27962 -
| 
| 23 settembre 1997
| M. Wolf, P. Pravec
|-
| 27963 Hartkopf
| 
| 25 settembre 1997
| P. Pravec, M. Wolf
|-
| 27964 -
| 
| 27 settembre 1997
| ODAS
|-
| 27965 -
| 
| 29 settembre 1997
| Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 27966 Changguang
| 
| 16 settembre 1997
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 27967 Beppebianchi
| 1997 TE
| 1 ottobre 1997
| Osservatorio San Vittore
|-
| 27968 Bobylapointe
| 
| 3 ottobre 1997
| ODAS
|-
| 27969 -
| 
| 3 ottobre 1997
| ODAS
|-
| 27970 -
| 
| 2 ottobre 1997
| Spacewatch
|-
| 27971 -
| 
| 2 ottobre 1997
| Spacewatch
|-
| 27972 -
| 
| 8 ottobre 1997
| A. Sugie
|-
| 27973 -
| 
| 12 ottobre 1997
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 27974 Drejsl
| 1997 UH
| 19 ottobre 1997
| L. Šarounová
|-
| 27975 Mazurkiewicz
| 
| 23 ottobre 1997
| P. G. Comba
|-
| 27976 -
| 
| 26 ottobre 1997
| T. Kobayashi
|-
| 27977 Distratis
| 
| 25 ottobre 1997
| L. Tesi, A. Boattini
|-
| 27978 Lubosluka
| 
| 29 ottobre 1997
| L. Šarounová
|-
| 27979 -
| 
| 28 ottobre 1997
| Spacewatch
|-
| 27980 -
| 
| 27 ottobre 1997
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 27981 -
| 
| 20 ottobre 1997
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 27982 Atsushimiyazaki
| 
| 26 ottobre 1997
| N. Sato
|-
| 27983 Bernardi
| 
| 26 ottobre 1997
| A. Boattini, M. Tombelli
|-
| 27984 Herminefranz
| 1997 VN
| 1 novembre 1997
| Starkenburg
|-
| 27985 Remanzacco
| 
| 2 novembre 1997
| Remanzacco
|-
| 27986 Hanuš
| 
| 4 novembre 1997
| L. Šarounová
|-
| 27987 -
| 
| 6 novembre 1997
| T. Kobayashi
|-
| 27988 Menabrea
| 
| 7 novembre 1997
| P. G. Comba
|-
| 27989 -
| 
| 7 novembre 1997
| T. Kobayashi
|-
| 27990 -
| 
| 9 novembre 1997
| T. Kobayashi
|-
| 27991 Koheijimiura
| 
| 6 novembre 1997
| N. Sato
|-
| 27992 -
| 
| 2 novembre 1997
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 27993 -
| 1997 WK
| 18 novembre 1997
| T. Kobayashi
|-
| 27994 -
| 
| 19 novembre 1997
| Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 27995 -
| 
| 23 novembre 1997
| T. Kobayashi
|-
| 27996 -
| 
| 23 novembre 1997
| Spacewatch
|-
| 27997 Bandos
| 
| 23 novembre 1997
| N. Sato
|-
| 27998 -
| 
| 20 novembre 1997
| Spacewatch
|-
| 27999 -
| 
| 30 novembre 1997
| T. Kobayashi
|-
| 28000 -
| 
| 29 novembre 1997
| LINEAR
|}

Collegamenti esterni 
 

0027001